Первый дивизион Гонконга 1999/2000 — 89-й сезон высшего футбольного соревнования в Гонконге с момента основания лиги. В первой матче, состоявшемся 7 сентября клуб Хэппи Вэлли обыграл команду Саут Чайна со счетом 1:0

Команды

Первый этап

Таблица

Результаты

Второй этап
Во втором этапе команды сохраняют только половину своих очков и голов

Плей-офф за чемпионство

Таблица

Результаты

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 *
 
 
 

Игроки Хэппи Вэлли покинули поле на 87 минуте при счете 2:2

Плей-офф за сохранение места в Первом дивизионе

Таблица

Результаты

Гранд финал
Победитель регулярного чемпионата встречается с победителем Плей-офф за чемпионство в однораундовом противостоянии. Победитель будет признан чемпионом Гонконга по футболу сезона 1999/2000

Ссылки
 Чемпионат Гонконга 1999/2000 на rsssf.com

Чемпионат Гонконга по футболу
Гонконг
2000-е годы в Гонконге
1990-е годы в Гонконге